Дезинтегратор (от  — целый) — устройство для измельчения.
 Дезинтегратор — стержневая дробилка для грубого измельчения хрупких материалов;
 Ультразвуковой дезинтегратор — устройство для разрушения в суспензиях агрегатов и агломератов твёрдых частиц, использующее эффект кавитации.
В научной фантастике и космической опере:
 Дезинтегратор — гипотетическое оружие, распыляющее цель на молекулы или другие частицы.

См. также 
 Дезинтеграция